Charles Domergue (1914-2008) – esploratore, ornitologo, erpetologo e geologo francese
Faith Domergue (1924-1999) – attrice statunitense
François-Urbain Domergue (1745-1810) – grammatico e giornalista francese
Jean-François Domergue (1957) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore francese
Marcel Domergue (1901–...) – calciatore francese

Pagine correlate
Doumergue